Перева́льная:

 Перевальная (приток Покалькы) — река в Ямало-Ненецком АО.
 Перевальная (приток Симбы) — река в Мурманской области.
 Перевальная (река, Парамушир) — река на Курилах.
 Перевальная (приток Второй Речки) — река на Чукотке.